El término Courtoisie puede estar referido o vinculado a algunos de los siguientes artículos de Wikipedia:

Personas 
 Agustín Courtoisie (1956-), también conocido como Agustín Graciano Courtoisie Beyhaut, filósofo y periodista cultural uruguayo.
 Gabriel Courtoisie, diputado suplente del Frente Amplio por el sector Asamblea Uruguay.
 Rafael Courtoisie (1958-), también conocido como Rafael Courtoisie Beyhaut, narrador, poeta y ensayista uruguayo.

Miscelánea 
 Radio Courtoisie, estación de radio en Francia fundada en 1987.